Zona térmica ou zona climática da Terra — faixa compreendida entre as linhas dos paralelos
Zona polar ou Região polar — entre o polos e os círculos polares
Zona temperada — entre o Círculo Polar Ártico e o Trópico de Câncer
Zona tropical — entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio
Zona temperada — entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico

Outros 
Herpes zoster — virose provocada por uma variante do herpesvírus que também causa a varicela (ou catapora)
Prostíbulo — também chamado no Brasil de "zona"

Desambiguações de ciências